AMC AMX – samochód produkowany przez firmę American Motors Corporation
 AMX International AMX – samolot bojowy
 AMX International – producent samolotów AMX
 AMX – Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux